«Life in a Tin Can» — одинадцятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1973 році.

Список композицій 
 «Saw a New Morning» — 4:13
 «I Don't Wanna Be the One» — 4:05 (Barry Gibb)
 «South Dakota Morning» — 2:25 (B. Gibb)
 «Living in Chicago» — 5:39
 «While I Play» — 4:28 (B. Gibb)
 «My Life Has Been a Song» — 4:21
 «Come Home Johnny Bridie» — 3:50 (B. Gibb)
 «Method to My Madness» — 3:10

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Січень 1973